Micro Genius () — торговая марка, под которой в нескольких странах продавались игровые приставки, являющиеся аппаратными клонами Nintendo Entertainment System. Приставки этой марки были распространены там, где продукция Nintendo официально не продавалась — на Среднем Востоке, в Южной Азии, Южной Америке, Восточной Европе и Восточной Азии, за исключением Японии. Торговая марка Micro Genius использовалась тайваньской компанией TXC Corporation.

Игровые приставки 
 IQ-180 —  первая модель, дизайн полностью повторяет оригинальный Famicom, за исключением геймпадов с переключателями турбо-режима.
 IQ-201
 IQ-301
 IQ-501 — первая модель с отключаемыми геймпадами. В России продавалась компанией «Steepler» как Dendy Classic.
 IQ-502 — Продавалась в России как Dendy Classic II. В Польше известна как Pegasus IQ-502.
 IQ-701 — модель в корпусе, похожем на оригинальную NES, но с установкой картриджа сверху. Производились варианты под картридж на 60 и на 72 контакта.
 IQ-901 — контроллер и консоль совмещены в одном корпусе.
 IQ-1000 — модель с проводным и с беспроводным геймпадами. В России предполагалось продавать её как «Dendy Pro».
 IQ-2000 — с двумя беспроводными контроллерами

Игры 
Под маркой Micro Genius выпускался также ряд игр, в том числе игры компании Idea-Tek.

 Игры Idea-Tek
 Bingo; Xiao Ma Li (1991)
 Poke Block; Stakk’M (1991)
 Mahjong Block; Poke Block (1991)
 F-15 City War (1990)
 Puzzle (1990)
 Horses Racing; ’91 Du Ma Racing, Enjoyable Horse Racing (1991)
 Volleyball; Venice Beach Volleyball (1991)
 Tennis; Rad Racket (1991)

 Игры Micro Genius
 Aladdin 2 (1992)
 Chinese Chess; Qi Wang (1991) — китайские шахматы
 Creatom (1991) — головоломка
 Policeman (1992)
 Strike Wolf (1992) — игра для светового пистолета
 Super Contra X (1994) — платформер
 Thunder Warrior (1992) — платформер
 Journey to the West (1994) — платформер
 3-in-1 Supergun (1993) — набор из 3-х игр с использованием светового пистолета: Clown, Shooter, Snake Charmer

Примечания

Ссылки 
 Музей Dendy от Steepler / Консоли Micro Genius (в веб-архиве)
 Micro Genius на BootlegGames.Wikia.com
 Micro Genius IQ-501 — краткий обзор
 Micro Genius IQ-501, IQ-701, IQ-901, IQ-1000 в Ultimate Console Database
 Micro Genius IQ-1000 Disassembled
 Micro Genius IQ-2000 — описание и фотографии
 Видеообзоры на YouTube: Micro Genius IQ-701, Yoshi edition NES system

Аппаратные клоны Nintendo Entertainment System
Компании Тайбэя
Компании Тайваня